NTS kan syfta på
 NTS – Nevada Test Site tidigare namn på ett kärnvapentestområde, se Nevada National Security Site
 NTS – Nucleus tractus solitarus ett område i hjärnstammen, se solitärkärnan
 NTS motorsport –  ett välkänt team inom historisk racing
 NTS – en medlemsorganisation i Skottland, se National Trust for Scotland
 NTS – ett system i Kanada, se National Topographic System
 NTS – den form av teckenspråk som utövas i Norge, se Norskt teckenspråk